Deschanel ist der Familienname folgender Personen: 

 Caleb Deschanel (* 1944), US-amerikanischer Kameramann
 Émile Deschanel (1819–1904), französischer Schriftsteller und Politiker.
 Emily Deschanel (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Jo Deschanel (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Deschanel (1855–1922), französischer Politiker und Staatspräsident der Dritten Republik
 Zooey Deschanel (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin